Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations) résultant du rapprochement des lettres R et I.

Codes 
RI est un code pouvant signifier :
 RI, Indonésie, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 RI,  ;
 US-RI, , États-Unis selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) (voir ISO 3166-2:US).

Sigles, abréviations et symboles 
 RI, recherche d'information
 RI, relations internationales
 RI, Révolution industrielle
 RI, régiment d'Infanterie
 RI, Républicains indépendants (parti politique libéral français)
 RI, République d'Indonésie
 RI, résumé introductif

Géographie 
 ri désigne une petite rivière
 Ri, commune française de l'Orne

Astronomie 
 Ri est un des noms traditionnels donné au Soleil en astronomie chinoise

Patronyme 
 Ri Chun-hee (née en 1943), actrice et présentatrice nord-coréenne
 Ri Hyang-ok (née en 1977), footballeuse et arbitre nord-coréenne
 Ri Kyong-ok (née en 1980), judokate nord-coréenne
 Ri Ki-yong (1896-1984), écrivain coréen

Pronom 
 ri, pronom (non officiel) en espéranto

Autres graphèmes 
Dans d'autres systèmes d'écriture, certains graphèmes se transcrivent par « ri » dans l'alphabet latin :
 Cyrillique : ри
 Guèze : ሪ
 Grec : ρι
 Hangûl : 리
 Japonais : kana り et リ

Code